Долене може да се отнася за:

 Долене, село в България, област Благоевград, община Петрич
 Долене, железопътна гара на теснопътната железопътна линия Септември-Добринище
 Долене, село в Словения, регион Горишка, община Айдовшчина
 Долене, село в Словения, регион Средна Словения, община Домажле
 Долене, село в Словения, Обално-крашки регион, община Сежана